Worms bezeichnet

Orte 
 Worms, Stadt in Rheinland-Pfalz

 Worms (Gemeinde Bartholomäberg), Ort und altes Bergbaugebiet im Montafon, Vorarlberg, Österreich
 Worms, deutsche Bezeichnung für Bormio, norditalienische Stadt
 Worms, deutsche Bezeichnung für Vormsi,  Insel in Estland

Familienname 
 Ascher Worms (1695–1759), jüdischer Arzt und Gelehrter in Frankfurt am Main
 Bernhard Worms (* 1930), deutscher CDU-Politiker
 Carl Worms (1858/1859–1912), preußischer Regierungs- und Stadtbaumeister
 Émile Worms (1838–1918), französischer Jurist und Nationalökonom
 Ernest Worms (1891–1961), französischer Linguist

 Hippolyte Worms (1889–1962), französischer Bankier
 Josef Worms (1895–1985), deutscher CDU-Politiker
 Jules Worms (1832–1924), französischer Maler, Radierer und Zeichner
 Martin Worms (* 1954), deutscher Verwaltungsjurist und Staatssekretär
 Olry Worms de Romilly (1759–1849), französischer Bankier
 René Worms (1869–1926), französischer Soziologe
 Viktor Worms (* 1959), deutscher Fernsehmoderator

als Herkunftsname
 Abraham von Worms (* um 1362–1458), jüdischer Gelehrter
 Seckel Löb Wormser (1768–1847), Wunderrabbi von Michelstadt (Odenwald)

Weitere
 Worms (Spieleserie), eine Computerspielserie
 Worms (Computerspiel), Computerspiel
 Worms & Cie., ehemaliger Name des französischen Unternehmens Sequana Capital

WoRMS steht für:
 World Register of Marine Species, Weltweites Register der Meereslebewesen

Siehe auch

 Ubach over Worms

Abkürzung